Eigen Haard (tijdschrift)
Eigen Haard (woningcorporatie)